|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Washington (officieel Citi Open) van 2016 vond plaats van maandag 18 tot en met zondag 24 juli 2016 in de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C. Het was de zesde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Washington 2016. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De Belgische Yanina Wickmayer speelde in zowel de enkel- als de dubbelspelfinale. Zij won op zaterdag de dubbelspeltitel, samen met de Roemeense Monica Niculescu. Op zondag zegevierde zij in het enkelspel. Het was voor het eerst sinds 1990 dat een speelster in Washington beide titels in de wacht sleepte – toen was dat Martina Navrátilová.

Enkelspel 
Titelverdedigster Sloane Stephens was het tweede reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Samantha Stosur bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Jessica Pegula.

Het zevende reekshoofd, Yanina Wickmayer uit België, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Amerikaanse Lauren Davis in twee sets. Wickmayer wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Washington op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste van 2016.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Belinda Bencic en Kristina Mladenovic hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Gabriela Dabrowski en Yang Zhaoxuan, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Monica Niculescu en Yanina Wickmayer won het toernooi. Zij versloegen in de op zaterdag 23 juli gespeelde finale het eveneens ongeplaatste Japanse koppel Shuko Aoyama en Risa Ozaki in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Roemeense Niculescu had daar­naast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Belgische Wickmayer een.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Washington 2016
Washington